Конвісар — ремісник в галузі конвісарства, котрий відливає вироби з олова: ліхтарі, свічники, посуд тощо.
 Конвісар Володимир Тимофійович (23 серпня 1911, Кривий Ріг — 1990) — український письменник
 Конвісар Віктор Іванович — український хімік

Посилання 
Конвісарство  //